Исаак Ньютон получил две классификации кубик
.
Основываясь на второй классификации   была получена аффинная классификация кубик. Эта классификация описана в следующей теореме.

Теорема. Существуют 59 семейств аффинных классов эквивалентности  неприводимых  кубик:
15 классов модальности 0;  
23 семейства (классов) модальности 1;  
16 семейств модальности 2;  
5  семейств модальности 3;  
эти семейства представлены в следующем списке канонических уравнений.

Порядок перечисления семейств аффинных классов принадлежит Ньютону, для удобства он сохранён в этом списке. В каждом пункте списка указана размерность множества кубик, принадлежащих этому семейству аффинных классов. Например, каждая кубика аффинного класса с номером 1.1 аффинно эквивалентна кубике    ,   множество кубик этого класса в пространстве      всех кубик имеет размерность    ,   а каждая кубика семейства аффинных классов с номером 1.7 аффинно эквивалентна одной из кубик однопараметрического семейства   ,  где   ,   множество кубик этого семейства в пространстве      всех кубик имеет размерность    .

 
Классы, полученные из кубики с точкой возврата, см. рис. 1.

1.1.   ;  .

1.2.    ;  .

1.3.    ;  .

1.4.    ;  .

1.5.    ;  .

1.6.    ;  .

1.7.    ,    где ;  .

1.8.    ;  .

1.9.    ,   где ;  .

 

Классы, полученные из кубики с петлёй, см. рис. 2. 

2.1.   ;   .

2.2.   ,   где ;   .

2.3.   ;   .

2.4.   ,   где ;   .

2.5.   ;   .

2.6.   ,   где ;   .

2.7.   ,   где    и   ;   .

2.8.   ,   где ;   .

2.9.   ;   .

2.10.    ,   где ;   .

2.11.    ,   где    и   ;   .

2.12.   ,   где ;   .

2.13.   ,   где    и   ;   .

2.14.   ,   где    и   ;   .

Классы, полученные из кубики с изолированной точкой, см. рис. 3, где кубики семейств с номерами 3.1, 3.2, 3.4 - 3.8, 3.10 - 3.12 имеют изолированную точку в начале координат , а кубики семейств с номерами 3.3 и 3.9  имеют изолированную тоску в точке пересечения прямой  и бесконечно удалённой прямой , т.е. в точке с проективными координатами .

3.1.   ;   .

3.2.   ,   где ;   .

3.3.   ;   .

3.4.   ,   где ;   .

3.5.   ;   .

3.6.   ,   где ;   .

3.7.   ;   .

3.8.   ,   где ;   .

3.9.   ,   где ;   .

3.10.     ,   где    и   ;   .

3.11.   ,   где ;   .

3.12.   ,   где ,      и   ;   .

Классы, полученные из простой кубики, см. рис. 4.

4.1.   ,   где ;   .

4.2.   ,   где    и   ;   .

4.3.   , где ;   .

4.4.   , где  и ;   .

4.5.   ,   где ;   .

4.6.   , где  и  ;   .

4.7.   ,   где ,      и   ;   .

4.8.   ,   где ,      и   ;   .

4.9.   ,   где ,   , 
,  
, 
,  
,   
   и   
;   
.

Классы, полученные из кубики с овалом, см. рис. 5. 

5.1.   ,   где ;   .

5.2.   ,   где ;  .

5.3.   ,   где ;   .

5.4.   ,   где    и   ;   .

5.5.   ,   где ;   .

5.6.   , где ; .

5.7.   ,   где ;   .

5.8.   ,   где  и ;   .

5.9.   ,   где ;   .

5.10.   ,   где    и   ;   .

5.11.   ,   где ,      и    ;   .

5.12.   ,   где    и   ;   .

5.13.   ,   где ,      и    ;   .

5.14.   ,   где    и   ;   .

5.15.    ,   где ,   
,    
,   
,   
,   
;   
.

См. также 
 Аффинная эквивалентность
 Изометрическая эквивалентность
 Классификации кубик Ньютона

Литература 

Алгебраические кривые